Hankiewicz:
 Hilary Hankiewicz
 Stefan Kazimierz Hankiewicz